Суперлига 2019/2020 — 18-й розыгрыш мужской Суперлиги, 2-го по значимости дивизиона чемпионата России среди мужских профессиональных баскетбольных команд, проводимый под эгидой РФБ. В нём принимают участие 29 команд, которые разделены на 2 дивизиона.

1 дивизион 
В регулярном чемпионате Первого дивизиона команды играют по круговой системе в три круга спаренными выездами. По итогам регулярного чемпионата команды, занявшие 1-8 места, квалифицируются в плей-офф.

Участники

Регулярный сезон

 

 

Источник: РФБ

Награды

Самый ценный игрок 
  Владимир Пичкуров (Самара)

Самый зрелищный игрок 
  Евгений Минченко (Купол-Родники)

Символическая пятёрка

2 дивизион 
Команды играют по круговой системе в четыре круга – всего 312 игр (спаренными играми с разъездами по 2 игры дома и 2 игры на выезде, для каждой команды: 24 игр дома, 24 игр на выезде, итого – 48 игр). Победитель Суперлиги–Второй дивизион получает право на участие в Суперлиге–Первый дивизион следующего сезона.

Участники

Группа А

Источник: РФБ

Группа Б

 Баскетбольный клуб «Арсенал» исключён из Суперлиги-2 решением Исполкома РФБ от 9 декабря 2019 года за инцидент, произошедший 7 декабря 2019 года в матче тульской команды с «Динамо» (Ставрополь) - «за отсутствие спортивной борьбы в заключительной четверти».
Источник: РФБ

Награды

Самый ценный игрок 
  Сергей Жульков (Чебоксарские Ястребы)

Символическая пятёрка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Российской федерации баскетбола

Чемпионат России по баскетболу
2019 год в баскетболе
2020 год в баскетболе